Vistag je český startup, který nabízí kreativní prodej pomocí obrázků. Ve webové stránce do HTML kódu obrázku či fotografie se vloží malá ikonka, a uživateli se při přejetí myší objeví detail zobrazeného produktu, který si může hned koupit. Na vývoji spolupracovali s odborníky na machine learning. 17. 10. 2017 patřil mezi nejlepší české startupy na Startup World Cup & Summit a získal Fundlift Award. Projekt vyvíjí firma Kreativcisobě s.r.o., kterou podporuje startupový inkubátor UP21.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
Oficiální web 
Facebook
Instagram
LinkedIn

České startupy
Marketing